Ольга Алексеевна Никитина (род. 26 ноября 1998 года, Липецк, Россия) — российская фехтовальщица на саблях. Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта. Имеет воинское звание прапорщик (2021).

Биография 
Ольга родилась 26 ноября 1998 года в Липецке. Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров. Трехкратная чемпионка Европы среди юниоров в команде.

В 2017 году стала чемпионкой России в фехтовании на саблях.

На чемпионате России 2019 года в апреле одержала вторую победу на национальном первенстве в личных соревнованиях.

В 2019 году россиянка стала чемпионкой Европы в командной сабле на чемпионате континента в Дюссельдорфе, а через месяц выиграла первую золотую медаль чемпионата мира в том же виде программы. Победитель командных соревниваний на Всемирных военных играх 2019 в Ухане, Китай.

Лучшие результаты

Чемпионаты Мира 
  Командные соревнования (2019)

Чемпионаты Европы 
  Командные соревнования (2019)

Чемпионаты России 
  Личные соревнования (2017, 2019)

Награды 
 Орден Дружбы (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE

Фехтовальщики России
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Мастера спорта России международного класса
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Сержанты